Cette chronologie présente les événements importants ayant des conséquences notables dans l'univers de fiction de Stargate. Si les évènements relatés dans le film et la série débutent en 1994, l'histoire commence elle bien avant.

Époques anciennes

Entre 80 millions d'années et 50 millions d'années 

Il y a environ 80 millions d'années, dans une galaxie lointaine, apparaît les Altérans, une race physiquement semblable aux futurs êtres humains. Ils se développent en une civilisation technologiquement ultra développé, colonisant une grande partie de la galaxie, avant qu'un schisme idéologique profond ne finisse par apparaître, divisant les Altérans en deux camps. D'un côté les Oris, qui utilisent leur puissance technologique afin de se faire passer pour des dieux auprès des races moins développées, et de l'autre les Anquietas, qui sont des scientifiques pacifiques. Une guerre éclate entre les deux factions, perdue par les Anquietas, qui se voient obligés de fuir à bord d'immenses vaisseaux galactiques. Ils commencent alors un long voyage à travers l'Univers qui les amènera dans la Voie Lactée.

En fuyant, les Anquietas emportent avec eux un projet en cours de développement, mis au point par un certain Amélius, dont le but est de permettre le voyage quasi-instantané entre deux points de l'espace, le projet Stargate.

Entre 50 millions d'années et 5 millions d'années 

Il y a 50 millions d'années, le groupe d'Anquietas arrive dans la Voie lactée. Ils y fondent une nouvelle colonie, et établissent le réseau de portes des étoiles. Ils créent aussi une variante de leur espèce, l'humanité, sur une planète viable baptisée Avalon, afin d'étudier le processus de leur propre évolution par le passé.

Plus tard, plusieurs vaisseaux en pilotage automatique sont envoyés vers d'autres galaxies afin de les équiper en réseaux de portes des étoiles et d'y collecter le maximum d'informations. Parmi eux, le Destinée, lancé lui aussi en pilotage automatique, a la mission ambitieuse d'atteindre les frontières de l'Univers.

Il y a 10 millions d'années, mise en service de la cité-vaisseau Atlantis après sa construction sur Avalon, rebaptisée pour l'occasion Terra Atlantis.

Il y a 5 millions d'années, les Oris atteignent l'Ascension et découvrent que leurs rivaux Anquietas sont toujours en vie. Ils leur envoient alors un virus mortel pour les anéantir. Plusieurs Anquietas réalisent à leur tour l'Ascension afin de les contrer, tandis qu'une expédition fuit la Voie lactée dans la cité spatiale d'Atlantis vers la galaxie de Pégase, car elle aussi contient beaucoup de planètes viables. Juste avant de partir, ils lancent un processus de création de la vie sur quelques planètes de la Voie Lactée grâce au système de Dakara.

Entre 5 millions d'années et 100 000 ans avant notre ère 
En arrivant dans la galaxie de Pégase, les Anquietas firent atterrir Atlantis sur une planète qu'ils appelèrent Lantia, et pour symboliser ce nouveau départ, se rebaptisèrent du même coup "Lantiens". C'est dans cette galaxie que leur civilisation atteint son apogée, avec la création et/ou le développement de technologies plus fantastiques les unes que les autres (drones, androïdes, jumper, etc.).

Apparition des Wraiths, ces derniers semblent être issus d'un mélange génétique entre des humains et l'insectoïde ectoparasite de la planète Iratus.

La sphère est créée sur P5C-353, où elle sommeille.

30 000 ans avant notre ère 
Une équipe d'Asgard quittent leur planète en animation suspendue. À ce stade de leur développement, ils sont encore capables de reproduction sexuée.

20 000 ans avant notre ère 
Découverte et utilisation par les Goa'ulds du Naquadah. Grâce à ce minerai, ils commencent à développer une civilisation évoluée sur P3X-888, jetant les bases de leur empire théocratique organisé autour d'Unas parasités qui se font passer pour des dieux aux yeux de leurs semblables.

Début du recours au clonage pour sauvegarder l'espèce Asgard.

La civilisation Wraith atteint un niveau technologique pouvant inquiéter les Lantiens et prospère sur plusieurs planètes de la galaxie de Pégase.

15 000 ans avant notre ère 
Le Taldur établi une prison sur la planète Hadante.

11 000 ans avant notre ère 
L’Altairan (à ne pas confondre avec les Anciens) Hubbald établit un complexe souterrain sur Altair pour prendre la place de la biosphère qui fait défaut sur cette planète.

10 100 ans avant notre ère 
Attaque des Wraiths sur des mondes protégés par les Lantiens, début de la guerre entre les deux peuples. Todd y participe.

10 000 ans avant notre ère 
La guerre entre les Lantiens et les Wraiths prend fin et se conclut par une défaite décisive des Lantiens lors du premier siège d'Atlantis, les survivants fuyant par la porte des étoiles. Atlantis est immergée dans l'océan de Lantia afin de la préserver de la convoitise des Wraiths.

Durant cette guerre, une faction dissidente de la race des Asgards arrive dans la galaxie de Pégase. Ils sont pour une grande partie exterminés par les Wraiths en même temps que les Lantiens, mais des survivants parviennent à s'en sortir, retranchés sur une planète où ils travaillent sur le dispositif Attero créé par les Lantiens.

Elizabeth Weir revient de la première version de l'arrivée des Humains sur Atlantis grâce au "jumper à voyager dans le temps". Elle entre en stase pour permettre la sauvegarde de la cité 10000 ans plus tard.

La Voie lactée ayant été débarrassée du terrible fléau des Oris, les Lantiens survivants retournent s'y installer. Ce sont les vestiges de leur présence à cette époque qui donneront naissance au folklore de la matière de Bretagne, sur Terre.

C'est à partir de cette époque qu'ils commencent à prendre leur nom "d'Anciens", à cause de l'ancienneté et de l'avancement technologique de leur civilisation.

Rencontre entre les quatre grandes races de la Voie Lactée: les Anciens les Asgards, les Nox et les Furlings, aboutissant à l'Alliance des quatre races.

8 000 ans avant notre ère 

Les derniers Anciens finissent par atteindre l'Ascension.

À partir de ce moment, la domination goa'uld peut débuter dans notre galaxie. Râ arrive sur la Terre, désormais sans protection, et en prend possession. Il déporta plusieurs centaines de milliers d'humains de la Terre vers d'autres planètes de la galaxie. La race des Jaffas est créée à cette époque sur la planète Dakara. Les Goa'ulds implantent aussi la religion, sous forme polythéiste, afin d'asservir psychologiquement ces nouveaux esclaves ; ce qui donnera naissance aux nombreuses mythologies de l'Antiquité.

On soupçonne que les Goa'ulds sont à l'origine de la disparition des Furlings, par le biais de l'introduction d'une drogue redoutable dans leur population. À la suite du retrait des Nox sur leur planète mère Gaïa, les Asgards se retrouvent donc seuls pour défendre l'héritage des Anciens, protégeant plusieurs planètes bien que leurs moyens soient limités du fait de la guerre qu'ils livrent contre les Réplicateurs dans leur propre galaxie d'origine.

4 700 ans avant notre ère 
Elizabeth Weir est réveillée de sa stase sur Atlantis pour faire tourner les E2PZ de la ville.

Période historique

3000 ans avant notre ère 

SG-1 arrive dans l'Égypte ancienne, grâce au Jumper « temporel » (épisode 8x13 "Une vieille connaissance"), dans le but de voler un E2PZ à Râ. À la suite de ce vol l'équipe retourne vers le vaisseau mais le découvre entourée de Jaffas, ce qui les empêche de retourner à leur époque. Pour ne pas modifier l'avenir (selon les recommandations de Carter), SG-1 cache l'E2PZ ainsi que le caméscope de Daniel pour leurs « doubles » du futur (8x19 "Retour vers le Passé 1/2").

La tribu jaffa des Sodans est la première à se rebeller contre ses faux dieux.

2995 ans avant notre ère 

Une équipe SG-1 venue d'un futur alternatif arrive en Égypte par la porte des étoiles grâce au Jumper « temporel ». Celle-ci aide le mouvement de rébellion créée par le  Daniel Jackson à renverser Râ. Ce dernier fuit à bord de son vaisseau et se rend sur Abydos. Sur Terre la porte des étoiles est enfouie, le vaisseau temporel détruit et SG-1 reste en Égypte pour ne pas modifier le continuum espace-temps (8x20 "Retour vers le Passé 2/2").

2000 ans avant notre ère 
Omaroca voyages sur terre (en Mésopotamie) pour libérer les humains des Goa'uld. Elle est découverte par Belos et est tuée. Nem commence alors à la chercher.

1400 ans avant notre ère 
Elizabeth Weir est réveillée de sa stase sur Atlantis pour faire tourner les E2PZ de la ville.

Vers l'an 1 
Hathor est emprisonné dans un temple maya.

À cause d'une éruption solaire, l'équipage entier du Destinée, à l'exception de Rush et Telford, se retrouve projeté 2000 ans plus tôt sur une planète qu'ils nomment « Novus ». Ils y fondent une colonie qui devient deux millénaires plus tard une gigantesque métropole, que ses habitants doivent évacuer à cause d'une éruption volcanique d'ampleur planétaire.

La reine goa'uld Égéria fonde la Tok'ra, un mouvement anti-Goa'uld, luttant activement contre les grands maîtres. D'ailleurs en goa'uld, Tok'ra veut dire « contre Râ ».

La planète Bedrosia / Optrica est atteinte de graves tremblements de terre, et la Porte des étoiles est enterré. Cette période sera nommée le grand bouleversement.

450 
Sentant la menace croissante de l'Ori, Moros abandonne l’ascension et décide de reprendre forme humaine. Maintenant connu sous le nom de Myrddin (Merlin), il établit une enclave de nobles composé d'Arthur et des Chevaliers de la Table Ronde. Pendant cette période, Myrddin est le plus puissant être humain sur la planète Terre. Ganos Lal sur ordre des autres êtres ascensionnés reprend forme humaine et le surveille. Elle prend le nom de Morgane.

1799 

L'armée de Bonaparte ramène des artefacts goa'ulds d'Égypte, dont la jarre de Sekhmet.

1906 

Les Allemands découvrent le DHD appartenant à la porte des étoiles de la Terre (à Gizeh).

1928 

Le professeur Paul Langford découvre la porte des étoiles enterrée à Gizeh.

1939 

Toute première ouverture de la Porte des Étoiles vers Abydos par l'intervention du docteur Brücke, un officier Allemand, qui capture le professeur Paul Langford et l'envoie sur la planète avec ses hommes. Catherine Langford, la fille de l'archéologue, part à sa recherche avec ses amis pour le sauver. Découverte des Goa'ulds et des Abydossiens. Découverte par Catherine du cartouche contenant les coordonnées de la Terre qu'elle détruira pour empêcher les Allemands de son emparer. Combat contre les Goa'ulds avec un retour sur Terre du père et de sa fille uniquement, ayant tous deux subis un lavage de cerveau leur ayant fait oublier ces évènements. Seul un message envoyé dans le subconscient de la jeune fille par la Goa'uld Aset lui ordonnant de constituer une équipe de guerriers suffisamment puissante pour tuer Râ la poussera à dire : "Je sens que ce n'est que le commencement". 

Arrivée de Cameron Mitchell venu du Futur pour empêcher Ba'al de modifier le passé.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine fait rapatrier la porte des étoiles par le cargo Achilles car les États-Unis ont peur que les Allemands ne s'en servent comme arme.
Mort de Ba'al durant ce transport, tué par Cameron Mitchell venu du futur.

1945 

Les Soviétiques prennent le DHD aux Allemands. L'armée américaine parvient à ouvrir la porte vers une autre planète. Un scientifique du nom d'Ernest Littlefield est envoyé par la porte mais le vortex se referme derrière lui et le projet est abandonné.

1969 

SG-1 débarque au SGC, après avoir fait un bond de 30 ans dans le passé. Poursuivie par l'US Army, l'équipe doit trouver un moyen de revenir en 1999 et pour y arriver, trouver la porte, car à cette époque les recherches de la porte sont à l'arrêt.

1971 

Un crâne de cristal est découvert par le grand-père de Daniel Jackson (Nick Ballard) au Belize.

Années 80 

L'US Air Force reprend les recherches sur la porte des étoiles.

1994 

Création du Stargate Command (qui à l'époque n'est pas créé pour le projet "Porte des étoiles")

1996 

Le fils de Jack O'Neill se tue accidentellement avec l'arme de service de ce dernier.

L'US Air Force parvient à ouvrir la porte vers la planète Abydos, grâce à Daniel Jackson. Un commando est envoyé là-bas, commandé par le colonel Jack O'Neill. Le commando est reçu avec hostilité par les Jaffas de Râ et les Terriens incitent les Abydossiens à se révolter, à l'image de la révolte égyptienne quelques millénaires plus tôt. Râ est tué dans l'explosion de son vaisseau alors qu'il tente de prendre la fuite.

Pensant que la porte sur Abydos est détruite et que celle de la Terre ne peut envoyer qu'à cette destination, le projet est à nouveau abandonné pour une année et O'Neill prend sa retraite.

1997-1998 

Un groupe de Jaffas commandé par le Goa'uld Apophis passe la porte en direction de la Terre, tue plusieurs hommes et capture un soldat.

Le général Hammond fait revenir le colonel Jack O'Neill au SGC pour lui demander des explications ; O'Neill révèle que la porte sur Abydos n'a pas été détruite et que le docteur Jackson s'y trouve toujours.

Le colonel O'Neill, le capitaine Carter, le major Kawalsky et le major Ferretti sont envoyés pour enquêter sur Abydos.

Peu après leur arrivée, Sha're (la femme de Daniel) et Skaara sont enlevés vers Chulak et sont sélectionnés pour devenir des hôtes goa'ulds. On pense à ce moment qu'il ne reste rien de l'hôte d'un Goa'uld.

Le programme "Porte des Étoiles" est réactivé, et les premières équipes SG sont formées, dont SG-1, composée du colonel O'Neill, du capitaine Carter, de Daniel Jackson et Teal'c, un Jaffa qui a renoncé à servir Apophis.

Kawalsky est parasité par un symbiote goa'uld enfant, et malgré une opération chirurgicale pour tenter de lui enlever, Kawalsky est tué devant l'impossibilité de s'échapper de la Terre. Le Goa'uld ayant utilisé le code d'activation de la porte que seul l'hôte pouvait connaître, l'espoir de récupérer les hôtes renaît.

L'équipe SG-1 rencontre indirectement les Asgards, une race technologiquement très avancée ayant appartenu à l'Alliance des Quatre Races, les Nox, une race humanoïde pacifique également ancien membre de cette même alliance, et les Tollans.

Apophis lance une première attaque sur la Terre, mais celle-ci est mise en échec grâce à SG-1.

1998-1999

Voie lactée 

L'équipe SG-1 découvre la Tok'ra, un groupe de Goa'ulds luttant activement contre les grands maîtres goa'ulds. Une alliance entre la Terre et la Tok'ra est conclue. L'agent de liaison principal entre les deux peuples est Jacob Carter, le père de Samantha Carter, précédemment en phase terminale d'un cancer et volontaire pour une implantation d'un symbiote tok'ra, ce qui a pour effet de le guérir.

SG-1 rencontre, directement cette fois, les Asgards par le biais de O'Neill. La porte des étoiles ouvre un puissant vortex et relie une autre galaxie. L'utilité du  est alors découverte.

Pégase 

Les Wraiths attaquent la planète Sateda, tuant ou sélectionnant la quasi-totalité de la population. Seules cinq personnes (connues) y survécurent, dont Ronon Dex qui est capturé et devient un coureur. Il fuit les Wraiths pendant les sept années suivantes.
Cependant il apprend plus tard qu'une partie de la population a survécu, cachée dans des bunkers situés dans les montagnes de la planète (plus de 300 personnes).

1999-2000 

Après l'élimination de la Goa'uld Hator, qui avait capturé SG-1, les autres Goa'ulds prennent conscience de la menace du SGC et envisagent de détruire la Terre, mais les Asgards interviennent et négocient avec les Grands Maîtres pour intégrer la Terre dans le Traité des Planètes Protégés.

SG-1 rencontre les Réplicateurs, des engins mécaniques en forme de crabes, capables de se reproduire très rapidement. La menace qu'ils représentent ne sera pas balayée avant 2005.

2000-2001 

Le SGC découvre que les Russes possèdent une porte des étoiles, récupérée dans le vaisseau de Thor qui s'est crashé au début de l'an 2000, et ont leur propre programme d'exploration, à la manière du SGC.

Les ingénieurs de la zone 51 créent le premier chasseur-intercepteur hybride créé à partir d'un chasseur goa'uld et de quelques technologies terriennes. Le X-301 (nom de code du prototype du chasseur) est abandonné à la suite d'un dysfonctionnement majeur. En effet, le X-301 a été conçu à partir de restes d'un chasseur de la mort goa'uld, et tente, de manière automatique, de retourner vers Chulak, emportant le colonel O'Neill et Teal'c dans un voyage de plusieurs centaines d'années.

2001-2002 

SG-1 élimine définitivement Apophis en faisant crasher son vaisseau-amiral sur sa planète capitale.

Un astéroïde enrichi au naquadah est détourné par les Goa'ulds afin de détruire la Terre. SG-1 arrive toutefois à éviter le pire en faisant passer l'astéroïde au travers de la Terre par le biais de l'hyperespace.

SG-1 participe à une mission visant à éliminer le Conseil des Grands Maîtres, mission annulée quand ils découvrent l'existence d'Anubis, Goa'uld ayant effectué l'Ascension et ayant partiellement régressé; et qui a pris la tête du Conseil.

Daniel Jackson meurt irradié, mais son esprit effectue l'Ascension grâce à l'aide d'Oma Desala.

2002-2003 

Jonas Quinn intègre SG-1 en remplacement du docteur Jackson.

La zone 51 crée un nouveau modèle de chasseur intercepteur, le F-302 (nom de code du prototype : X-302), un vaisseau de conception entièrement terrienne avec des éléments de technologie goa'uld.

Afin de rivaliser avec les vaisseaux de grande taille des flottes goa'uld, la zone 51 crée le X-303, un croiseur spatial baptisé Prométhée.

Les États-Unis et la Russie informent les ambassadeurs français, britanniques et chinois du projet "Porte des Étoiles".

2003-2004 

Daniel Jackson revient parmi les vivants et récupère sa place dans l'équipe SG-1. Jonas Quinn retourne, quant à lui, sur sa planète natale en tant qu'ambassadeur de son pays, Kelowna.

Anubis crée des super-soldats nommés guerriers Kull. Ces soldats, créés totalement artificiellement sont entièrement recouverts d'une armure impénétrable qui les rend quasiment invincibles.

Janet Fraiser est tuée par un Jaffa pendant qu'elle porte secours à un soldat blessé sur le champ de bataille.

Le général Hammond est remplacé par le docteur Elizabeth Weir à la tête du SGC. Pendant ce temps, Bra'tac informe SG-1 qu'Anubis est sur le point de lancer une offensive sur la Terre.

SG-1 découvre un avant-poste des Anciens en Antarctique.

Anubis arrive au même moment en orbite de la Terre et la bataille entre les chasseurs d'Anubis et la toute nouvelle flotte terrienne (composée du Prométhée, commandé par le général Hammond, et d'un escadron de F-302, dirigé par le major Cameron Mitchell) s'engage dans le ciel d'Antarctique. C'est la seule bataille rangée qui a lieu sur Terre.

Après avoir remporté la bataille contre Anubis en Antarctique, le major Cameron Mitchell est promu lieutenant-colonel.

SG-1 parvient à atteindre le siège de contrôle et O'Neill envoie une armada de drones sur la flotte d'Anubis et la détruit en totalité. O'Neill, après avoir sauvé la Terre, est ensuite placé dans un caisson de stase afin d'arrêter la dégénérescence de son cerveau.

2004-2005

Voie lactée 

Le colonel O'Neill est promu brigadier général et prend la tête du SGC en remplacement du docteur Weir. Le major Carter devient lieutenant-colonel et remplace O'Neill en tant que commandant de SG-1.

Le SGC utilise ce qu'il reste de l'énergie d'un E2PZ pour envoyer une expédition internationale sur la cité Atlantis, entre autres composée du docteur Rodney McKay, du major John Sheppard et du docteur Weir, responsable de l'expédition.

Vala Mal Doran détourne le Prométhée sous l'apparence d'un guerrier Kull afin d'échanger le vaisseau contre un chargement de naquadah. La situation est finalement maîtrisée par Daniel Jackson, toutefois Vala s'échappe.

Lorsqu'ils découvrent que l'ancien sénateur Robert Kinsey est contrôlé par un Goa'uld, le gouvernement russe pense que le gouvernement américain est sous contrôle ennemi. Ce conflit manque de déclencher une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Le Goa'uld espion est en réalité le Ministre de la Défense de Russie.

La prise de la planète natale des Jaffas, Dakara, entraîne un soulèvement général des Jaffas souhaitant vivre dans une nouvelle nation libre. Les Grands Maîtres goa'ulds, affaiblis par les attaques incessantes des Réplicateurs, ne peuvent résister. L'arme laissée par les Anciens sur Dakara est utilisée pour annihiler les Réplicateurs et capturer leur flotte de vaisseaux. C'est la fin de la domination goa'uld ainsi que des Réplicateurs.

Création du premier DSC-304, le Dédale, beaucoup plus sophistiqué que le Prométhée. Il a bénéficié de technologies avancées alien dès sa conception ; elles n'ont pas été ajoutées après coup.

Découverte en Égypte d'un E2PZ (caché par SG-1 lors d'un voyage dans le passé). Cet E2PZ permet l'ouverture d'un vortex vers la galaxie de Pégase et l'envoi de troupes vers Atlantis pour lutter contre les Wraiths.

Pégase 

L'expédition arrive sur la cité d'Atlantis, alors submergée depuis le départ des Anciens 10000 ans plus tôt. Le bouclier de la cité retient l'eau à l'extérieur, mais il n'y a pas assez de puissance pour maintenir les systèmes vitaux en marche si le bouclier est activé. La cité refait donc surface, automatiquement.

Lors d'une mission destinée à trouver d'autres E2PZ, une équipe d'exploration, composée entre autres du major Sheppard et du lieutenant Ford, est attaquée par les Wraiths, une race hostile technologiquement avancée. Lors d'une mission de sauvetage dans une base wraith, Sheppard tue une gardienne, ce qui a pour effet de réveiller l'entière population wraith. Le colonel Sumner est tué dans la mission.

Quelques mois plus tard, les techniciens de la cité découvrent qu'une armada de vaisseaux wraiths est en route pour Atlantis. Pensant être condamné, chaque membre de l'expédition enregistre des messages personnels ainsi que des comptes-rendus de leurs activités depuis leur arrivée, le tout est envoyé sur Terre par la porte des étoiles qui avait assez d'énergie pour maintenir le vortex pendant 1,3 seconde.

Les Wraiths arrivent au-dessus de la cité - c'est le début du second siège d'Atlantis - et lancent plusieurs vagues offensives lorsque arrivent des renforts militaires lourdement armés en provenance du SGC.

2005-2006

Voie lactée 

Le général O'Neill est promu Major général et est affecté à des tâches au niveau planétaire en tant que chef du système de défense terrien. Son remplaçant est le général Hank Landry.

Teal'c part sur Dakara afin d'aider la nation jaffa à s'établir.
Samantha Carter demande à être mutée à la zone 51, pensant que l'équipe SG-1 n'est plus sa priorité. Le colonel Cameron Mitchell la remplace à la tête de l'équipe.
Mitchell parvient à reformer SG-1 sous son commandement.

À cause de l'imprudence d'explorateurs terriens, l'existence de la Voie lactée et de ses habitants humains est révélée aux puissants Oris qui y envoient leurs missionnaires afin de répandre leurs idées religieuses et préparer leur grande croisade.

Le Prométhée est détruit par un satellite ori.

Création du DSC-304 Odyssée.

Création du DSC-304 Korolev, un vaisseau similaire à l'Odyssée confié aux Russes. 

Vala Mal Doran est accidentellement envoyée dans la galaxie des Oris en empêchant ces derniers d'achever la construction d'une superporte.

L'armada des fidèles oris parvient à traverser une nouvelle superporte en direction de la Voie lactée et commence à s'y répandre et convertir la population de la galaxie. Le Korolev et une grande partie de la flotte sont détruits dans la bataille finale de la saison.

Pégase 

Le Dédale porte secours à Atlantis, en mauvaise position dans le conflit face aux Wraiths.

Durant la bataille, le lieutenant Ford, à l'état d'esprit altéré par une contamination à l'enzyme wraith, s'échappe d'Atlantis.

Le docteur Weir et Sheppard retournent sur Terre avec le Dédale pour faire le bilan de l'expédition. Pour garder son poste comme chef militaire sur Atlantis, le major Sheppard est promu lieutenant-colonel.

De retour dans Pégase, partie à la recherche de Ford, l'équipe de Sheppard rencontre Ronon Dex qui se joint à leur équipe. Peu de temps après, le vaisseau-ruche que Ford tentait de saboter explose. À ce moment, on ne sait pas s'il a survécu ou s'il est mort, mais on ne le voit plus jusqu'à la fin de la série.

Un Wraith est capturé et ramené sur Atlantis par l'équipe de Sheppard. Ce Wraith, baptisé Michael, est transformé en humain par le rétrovirus du docteur Beckett, mais lorsqu'il en prend conscience, il s'échappe et se transforme en un hybride entre sa forme précédente et un être humain.

2006-2007

Voie lactée 

Les forces armées des Oris sont arrivées dans la Voie lactée, c'est le début de la Sainte Croisade. Chulak tombe aux mains des armées des Oris, puis Dakara - lieu symbolique de la nouvelle nation Jaffa - est détruite depuis l'espace.

Adria, la fille de Vala est mise au monde, un prieur ori la destine à devenir la meneuse de la croisade ori, sa croissance est accélérée.

Daniel Jackson complète l'arme de Merlin et l'expédie dans la galaxie des Oris, ce qui a pour effet de les détruire.

Les Asgards, victimes d'une dégénérescence corporelle trop avancée, décident de faire un suicide collectif. Ils confient toutes leurs connaissances et technologies aux Terriens qui deviennent par conséquent leurs héritiers.
La Terre possède à présent des armes à rayon capables de détruire les vaisseaux oris.

Alors qu'elle est empoisonnée, Adria s'élève afin d'éviter de mourir et prend la place des Oris sur Celestis.

Pégase 

Dans Pégase, l'équipe de Sheppard rencontre les Asurans, qui sont des Réplicateurs de forme humanoïde. Lors de cette mission, le docteur Weir est contaminée par des nanites, qui sont finalement désactivés.

Le médecin en chef d'Atlantis, Carson Beckett, trouve la mort dans une explosion. Il est remplacé par son ancien second le docteur Jennifer Keller.

Création du DSC-304 Apollo.

Avec lApollo, Sheppard se rend en orbite de la planète des Asurans afin d'effectuer une frappe nucléaire pour détruire d'importants chantiers de vaisseaux.

En réponse à cette attaque, les Asurans envoient un satellite projetant un tir constant sur le bouclier d'Atlantis. Weir ordonne le décollage en hyperespace de la cité vers une autre planète. Cependant, une fois la cité dans les airs, le rayon asuran frappe la tour centrale, et le docteur Weir est gravement blessée. La cité entre ensuite en hyperespace vers sa nouvelle planète.

2007-2008

Voie lactée 

SG-1 découvre un artefact, l'Arche de Vérité, qui lui permet de mettre fin à la guerre contre les Oris. Adria se retrouve en combat éternel avec Gannos Lal (Morgane), et est de ce fait neutralisée.

Pégase 

Le tir ayant endommagé les conduits d'énergie, la cité sort de l'hyperespace, et l'E2PZ se vide très rapidement. L'équipe entreprend une mission pour en récupérer un nouveau sur la planète la plus proche : Asuras. Lors de la mission, le docteur Weir se laisse prendre par les Asurans pour sauver Sheppard et son équipe.

Samantha Carter est promue colonel et prend la tête de l'expédition Atlantis en remplacement d'Elizabeth Weir, présumée morte.

Les Terriens d'Atlantis s'allient avec les Wraiths et les Travellers contre les Asurans. Dans la bataille, Asuras (la planète-mère des Asurans) est détruite et tous les Asurans sont détruits. Seul un vaisseau apparemment commandé par Elizabeth Weir survit à la bataille.

Michael prend de plus en plus de puissance sur l'ensemble du peuple wraith grâce à ses connaissances de la cité et à son propre génie scientifique. Il enlève Teyla alors qu'elle est enceinte, afin de pouvoir se servir de son enfant pour ses recherches.

Entretemps, l'équipe de Sheppard rencontre un clone du docteur Beckett créé artificiellement par Michael. Le clone, dont le corps est en perpétuelle dégénérescence, est placé dans un caisson de stase jusqu'à ce qu'un traitement soit élaboré.

2008-2009

Voie lactée 

Dans la Voie lactée, le dernier clone de Ba'al a été capturé. Mais alors que SG-1 assiste à l'extraction du Goa'uld, une mystérieuse altération temporelle apparaît : le programme Stargate n'a jamais existé. SG-1 planifie de remonter le temps, tout comme l'a fait Ba'al en utilisant une machine lui appartenant. Seul Mitchell parvient à remonter le temps en 1939 et remet l'ordre dans le continuum espace-temps. Ba'al est enfin tué pour de bon, mettant ainsi un point final à la domination goa'uld.

Un infiltré de l'alliance luxienne donne des informations au SGC sur une planète. Le SGC envoie l'Odyssée prendre la planète en question qui servira de base au futur projet Icare lié aux événements de Stargate Universe.

Pégase 

Samantha Carter est relevée de ses fonctions sur Atlantis et est remplacée par Richard Woolsey à la tête de l'expédition.

Le clone de Carson Beckett est envoyé sur Terre afin d'être suivi médicalement.

Le docteur Weir se manifeste sur Atlantis sous la forme d'une entité électronique. Elle et ses semblables Asurans sont envoyés dans l'espace à leur insu.

Une ancienne tribu Asgard dissidente et ennemie est découverte par Daniel Jackson.

Une super-ruche alimentée par des E2PZ se dirige vers la Terre. Atlantis quitte Pégase pour l'intercepter. Un escadron de Wraiths parvient à détruire le fauteuil des Anciens qui avait été rapatrié en zone 51. La ruche est finalement détruite et Atlantis atterrit en face de la baie de San Francisco.

Par ailleurs on apprend que le Général Hammond décède d'une crise cardiaque, et que le Colonel Samantha Carter s'apprête à prendre le commandement du nouveau vaisseau terrien, anciennement le Phénix, alors renommé le George Hammond.

2009-2010 

La Base Icare est attaquée, l'ensemble du personnel doit alors s'enfuir sur le Destinée sans possibilité de retour sur la Terre. Le nouvel équipage doit alors faire face à une multitude de problèmes : air, eau, énergie, aliens...

Premier contact avec les Nakai, qui se révèlent particulièrement hostile.

La situation devient critique lorsque l'Alliance luxienne lance une attaque à travers la porte des étoiles.

2010-2011 

La tentative de prise du Destinée par l'Alliance luxienne est finalement enrayée, l'équipage retourne à ses problèmes de survie, jusqu'à ce qu'il découvre des drones dont le seul but est de détruire toute technologie étrangère à la leur.

Les drones se déploient sur le chemin emprunté par le Destinée afin de le détruire lors de ses ravitaillements. L'équipage se voit contraint d'utiliser toutes les ressources du vaisseau pour atteindre la galaxie suivante en un seul saut. À cause de l'état déplorable du vaisseau, le voyage devrait mettre 3 ans, pendant lesquels l'équipage sera en état de stase. La dernière capsule de stase ne fonctionnant pas, Eli Wallace est coincé dans le vaisseau, qui ne pourra le maintenir en vie que 2 semaines. Il doit donc réparer cette dernière dans le temps qui lui reste. La fin de la série n'indique pas s'il réussit sa mission.

2030/2040 

Ce qui suit n'est pas considéré comme canon dans l'univers Stargate

À cette époque, le programme Stargate est devenu public et des extraterrestres vivent sur Terre.
Une équipe (dont le numéro reste inconnu), commandée par le Major Gus Bonner, un vétéran de l'US Air Force est accusée de trahison par un alien infiltré des Tlak'kahns, une race ennemie. L'équipe devra prouver son innocence.

Vers 50 000

Pégase 

À la suite d'une éruption solaire ayant perturbé le fonctionnement de la porte des étoiles, lors du retour d'une mission, John Sheppard se retrouve projeté 48 000 années en avant, seul, dans la cité d'Atlantis.
Heureusement, Rodney McKay, lui vient en aide sous forme d'hologramme. Sheppard devra alors "attendre" une prochaine éruption, en état de stase pendant 700 ans pour retourner dans le présent.
Le passé sera changé par le renvoi de Sheppard 12 jours après sa disparition, ce qui fait que l'abandon d'Atlantis, et donc cet évènement, ne se produira pas.

Voir aussi

Articles connexes 

 Batailles de Stargate SG-1
 Batailles de Stargate Atlantis
 Batailles de Stargate Universe

Liens externes 

  Chronologie par Gateworld.net

Notes et références 

Univers de Stargate
Stargate